Białaczów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Białaczów est une gmina rurale du powiat d'Opoczno
 Białaczów est un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus